Gromada Siedlisko steht für:

Gromada Siedlisko (Powiat Nowosolski) 
Gromada Siedlisko (Powiat Trzcianecki)